A 2.ª Companhia Fuzileiros de Selva é unidade do 1º batalhão de infantaria de selva que está localizada na cidade de Manaus, cuja especialidade é o combate contra guerrilha e deslocamento aeromóvel. Atuou em várias missões desde sua criação.

Companhias do Exército Brasileiro